Wischbek steht für folgende Flüsse:

 Wischbek (Alster), linker Nebenfluss der Alster bei Henstedt-Ulzburg
 Wischbek (Bokeler Au), Nebenfluss der Bokeler Au
 Wischbek (Bünzau), linker Nebenfluss der Bünzau